Schinder steht für:

 Schinder (Berg), ein Berg im Mangfallgebirge an der Grenze zwischen Bayern und Tirol
 Abdecker, Berufsbezeichnung bei der Beseitigung und Verwertung von Tierkadavern
 Schweifhobel, ein Holzbearbeitungswerkzeug

Siehe auch: